Dividida em várias etapas, a edição 1998 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 35ª edição do torneio foi vencido pelo time do Rio Branco Rugby Clube, o vice-campeão foi o São Paulo Athletic Club e teve como 4º lugar o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1998 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1998 no Brasil